UFC 279: Diaz vs. Ferguson (первоначально UFC 279: Chimaev vs. Diaz) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 10 сентября 2022 года на спортивной арене «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Нейт Диас победил Тони Фергюсона удушающим приёмом в 4-м раунде. В соглавном бою Хамзат Чимаев победил Кевина Холланда удушающим приёмом в 1-м раунде.

Подготовка турнира 

Первоначально промоушен был нацелен на бой за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом  и бывшим двукратным чемпионом Ти Джеем Диллашоу в качестве главного события, но решил изменить планы и перенести его на UFC 280.

Таким образом, официально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в полусреднем весе, в котором должны были встретиться перспективный шведский проспект чеченского происхождения Хамзат Чимаев (#3 в рейтинге) и бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Нейт Диас, которому осталось провести последний бой по действующему личному контракту с UFC.

Скандал с отменой пресс-конференции 
Обычно за два дня до даты турнира организация проводит пресс-конференцию с участием бойцов, но в этот раз она была отменена непосредственно перед её началом. Ожидалось, что в пресс-конференции примут участие все бойцы из трёх главных поединков турнира, однако после длительной задержки президент UFC Дэйна Уайт появился перед журналистами только с Холландом и Родригесом. Он объявил, что впервые за 22 года пресс-конференция будет отменена в целях "всеобщей безопасности". Он рассказал, что причиной отмены стала конфликтная ситуация, которая возникла за кулисами с участием бойцов и их команд. Стычка началась между Чимаевым и Холландом, и позже к ней подключились люди из команды Диаса.

Изменение главного и соглавного событий 
При подготовке к турниру Чимаев провалил весосгонку и на взвешивании весил 178,5 фунтов (80,96 кг), что на 7,5 фунтов больше допустимого лимита  для нетитульного боя в полусреднем весе. По регламенту Атлетической комиссии штата Невада такой перевес является недопустимым и бой необходимо было отменить. В результате, за сутки до турнира, организация решила перетасовать участников сразу в трёх боях главного карда турнира. Новым главным событием стал бой в полусреднем весе с участием Нейта Диаса и бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона. Изначально Фергюсон и китайский боец Ли Цзинлян были запланированы на встречу в полусреднем весе в соглавном событии турнира. В свою очередь, Чимаев был перенесён на бой против Кевина Холланда, который изначально должен был встретиться с Даниэлем Родригесом. Бой Чимаева против Холланда станет новым соглавным событием, пройдёт в промежуточном весе (180 фунтов) и будет пятираундовым, также как и новый заглавный бой. Наконец, Родригес и Ли, освобожденные от своих первоначальных поединков, встретятся между собой, также в промежуточном весе (180 фунтов).

* Конор Макгрегор на момент проведения обоих поединков против Нейта Диаса в полусреднем весе являлся действующим чемпионом UFC в полулёгком весе.

Изменения карда турнира 
На турнире был запланирован бой в женском минимальном весе между Ханной Сайферс и дебютанткой Мелиссой Мартинес. Однако по нераскрытым причинам Сайферс снялась с поединка и была заменена на Элис Рид.

На турнире планировался бой в полусреднем весе между Мигелем Баезой и Йоханом Лэйнессом. Однако Баеза выбыл из-за травмы и его заменил Дэриан Уикс.

Бой в тяжёлом весе, в котором должны были встретиться Шамиль Абдурахимов и Жаилтон Алмейда, был запланирован на турнире. Однако, Абдурахимов не смог принять участие в данном событии из-за визовых проблем. Его заменил шведский дебютант Антон Туркаль, а бой пройдёт в промежуточном весе 220 фунтов.

Анонсированные бои 

[*] Позиция Тони Фергюсона в рейтинге Топ-15 бойцов UFC лёгкого веса.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*2] Изначально бой в промежуточном весе.

[*3] Изначально бой в женском легчайшем весе до церемонии взвешивания был переведён в промежуточный вес, так как обе участницы испытывали проблемы со сгонкой веса.

[*4] Хамзат Чимаев превысил допустимый лимит полусреднего веса на 7,5 фунтов и не может быть допущен к бою против Диаса.

[*5] Хаким Даводу превысил допустимый лимит полулёгкого веса на 3,5 фунта и будет оштрафован на 30% гонорара за бой в пользу соперника.

[*6] Крисс Барнетт превысил допустимый лимит тяжёлого веса на 1,5 фунта и будет оштрафован на 20% гонорара за бой в пользу соперника.

Результаты турнира 

[*7] Рефери снял с Дениса Тюлюлина одно очко во 2-м раунде за повторный запрещённый удар в область паха.

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Нейт Диас, Ирене Альдана, Джонни Уокер и Жаилтон Алмейда

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
12 сентября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Тиагу Сантус (бывший #9) покинул рейтинг полутяжёлого веса (переход в PFL);

Ли Цзинлян (бывший #14) после поражения на турнире покинул рейтинг полусреднего веса;

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC